Der B-Weltcup der Nordischen Kombination 2007/08 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Der Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2007/08 wurde in jener Saison zum 18. Mal ausgetragen, allerdings das letzte Mal unter der Bezeichnung „B-Weltcup“. Die Saison umfasste zehn Stationen in Europa, Asien und Nordamerika, wobei jedoch die Wettbewerbe an zwei Austragungsorten abgesagt werden mussten. Die Saison begann am 14. Dezember 2007 im norwegischen Høydalsmo und endete am 16. März 2008 im italienischen Pragelato. Gesamtsieger wurde der Österreicher Marco Pichlmayer, der auch den Sprint-Cup gewinnen konnte. Die Nationenwertung gewann Deutschland.

Punktesystem 
Ein Punktesystem für die Rennen bestimmte die B-Weltcup-Gesamtwertungen. Hierzu wurden die von einem Athleten erreichten Punkte aus den Einzelwettkämpfen sowie aus dem Teamsprint der Saison addiert. Darüber hinaus flossen positive beziehungsweise negative Zuschlagsberechnungen in die Einzelwertungen mit ein. Zudem konnte nur ein Athlet Gesamtsieger werden, der in der letzten Periode nicht für den A-Weltcup startberechtigt war. Diese Regel betraf zwölf Kombinierer, darunter der mehrfache Wettkampfsieger David Zauner.

Die Summe der drei punktbesten Wettkämpfer pro Bewerb von ein und demselben Skiverband wurden zusammen mit den Punkten der Mannschaftswettkämpfe für die Nationenwertung herangezogen. Bei den Mannschaftswettbewerben wurden die beiden besten Ergebnisse je Nation beim Team-Sprint bzw. das beste Ergebnis je Nation bei Teamwettbewerben gewertet.

Ergebnisse und Wertungen

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2007/08
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2007

Weblinks 

 
 Reglement 2007/08 auf weltcup-b.org, abgerufen am 13. Juni 2019 (PDF; 31 kB).

Einzelnachweise 

2007/08
Nordische Kombination